Бустанико () — упразднённый в 2015 году кантон во Франции, находился в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика. Входил в состав округа Корте.

Всего в кантон Бустанико входило 24 коммуны, из них главной коммуной являлась Бустанико. 22 марта 2015 года коммуны были перераспределены между двумя новыми кантонами Гизоначча и Голо-Морозалья.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2008 год составляло 1639 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Корсика на сайте INSEE 

Упразднённые кантоны департамента Верхняя Корсика